Лункань () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мерджинень.
 Лункань () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бошород.
 Лункань () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Луна.
 Лункань () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративно підпорядковується місту Топліца.